Ich küsse Ihre Hand, Madame bezeichnet:

 Ich küsse Ihre Hand, Madame (Lied), deutscher Schlager von Ralph Erwin (Komposition) und Fritz Rotter (Text)
 Ich küsse Ihre Hand, Madame (1929), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1928
 Ich küsse Ihre Hand, Madame (1948), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1948